Вест Либерти има више значења:
 Вест Либерти (Ајова)
 Вест Либерти (Западна Вирџинија)
 Вест Либерти (Кентаки)
 Вест Либерти (Охајо)
 Вест Либерти (Пенсилванија)